Morita se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sadayuki Morita
 Tatsuyoshi Morita